Frederick Trench kan syfta på bland andra:

* Frederick Trench, 1:e baron Ashtown (1755–1840), irländsk peer
 Frederick Trench, 2:e baron Ashtown (1804–1880), irländsk peer
 Frederick Trench, 3:e baron Ashtown (1868–1946), irländsk peer